Seguros Bolívar Open 2013 steht für folgende Tennisturniere in Kolumbien:

 Seguros Bolívar Open Barranquilla 2013 in Barranquilla
 Seguros Bolívar Open Bogotá 2013 in Bogotá
 Seguros Bolívar Open Bucaramanga 2013 in Bucaramanga
 Seguros Bolívar Open Cali 2013 in Cali
 Seguros Bolívar Open Medellín 2013 in Medellín
 Seguros Bolívar Open Pereira 2013 in Pereira